Vedi kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Vedi (vattendrag), 
 Vedi (ort), Ararat, 

Robotskapade Armenienförgreningar